Pander är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Peter Pander (född 1951), tysk fotbollsfunktionär
 Ronnie Pander (född 1977), nederländsk fotbollsspelare

Tyska efternamn